Técnica de colocar uma agulha diretamente na bexiga urinária através da parede abdominal. Geralmente utilizado para se diminuir a pressão uretral em casos severos de obstrução, mas também é utilizada como forma de obtenção de amostragem de urina.

Exames médicos
Tratamentos médicos